Angelo Giorgianni – magistrato e politico italiano
Elvira Giorgianni – editrice italiana
Michele Giorgianni – giurista e accademico italiano
Pietro Giorgianni – giornalista italiano